Якиманский (иоакимо-Анновский) монастырь - наименование нескольких упразднённых русских монастырей.

 Якиманский монастырь (Можайск)
 Якиманский монастырь (Москва)
 Якиманский монастырь (Псков)